Gilbert Kennedy kan syfta på:

* Gilbert Kennedy, 1:e lord Kennedy (1405–1489), skotsk lord
 Gilbert Kennedy, 2:e earl av Cassilis (död 1527), skotsk pär
 Gilbert Kennedy, 3:e earl av Cassilis (1515–1558), skotsk pär
 Gilbert Kennedy, 4:e earl av Cassilis (omkring 1541–1576), skotsk pär
 Gilbert Kennedy (1886–1946), svensk lantbrukare